Die Segona Divisió 2004/05 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga in Andorra. Sie begann am 18. September 2004 und endete am 14. Februar 2005. Die Aufstiegsrunde wurde vom 6. März bis 24. April 2005 durchgeführt. Am Saisonende stieg der Tabellenerste auf.

Reguläre Saison

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Aufstiegsplayoff

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05